SF3B1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 304 амінокислот, а молекулярна маса — 145 830.

Задіяний у таких біологічних процесах як процесінг мРНК, сплайсінг мРНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки